ISO 3166-2:GU — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гуаму.
Стандарт охватывает острова Гуам. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для острова Гуам — GU. Одновременно Гуаму присвоен геокод второго уровня — US-GU как неинкорпорированной организованной территории США. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — GU, присвоенного Гуамам в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гуама

Геокоды пограничных Гуамам государств

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление США

Ссылки 
 Геокоды Гуама 

2:GU